Котиково — название населённых пунктов:

Россия 
 Котиково — деревня, Гагаринский район, Смоленская область
 Котиково — село, Вяземский район, Хабаровский край
 Котиково — посёлок станции, Вяземский район, Хабаровский край
 Котиково — село на Сахалине